3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон или пиперонилметилкетон — химическое соединение, прекурсор метилендиоксифенилэтиламинов (MDMA и других MDxx).

Наименование 
В англоязычных странах используется сокращение MDP2P (от ), на русском — 3,4-МДФ-2-П (от 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон) или ПМК (пиперонилметилкетон).

Методы получения 
Обычно синтезируется из сафрола или его изомера изосафрола путём окисления с использованием Вакер-процесса, либо окислением пероксикислотами. 3,4-МДФ-2-П можно синтезировать и из гелиотропина (он же пиперналь, он же 3,4 метилендиоксибензальдегид) - сначала проводят его конденсацию с нитроэтаном, затем - восстановление полученного нитропропена - в кетон.

Использование

Законное использование 
В законных целях используется довольно редко. Зафиксировано использование вещества в небольших количествах в Австралии, Германии, Венгрии, Швеции и Мальте.

Нелегальное использование 
Используется для подпольного синтеза MDMA, MDEA и MDA.

Синтез MDMA 
3,4-МДФ-2-П используется для синтеза MDMA (3,4-метилендиоксиметамфетамина) путём восстановительного аминирования метиламином. Получившейся имин восстанавливают с использованием амальгамы алюминия, либо цианоборогидридом натрия. Также возможно каталитическое восстановление с использованием платинового катализатора.

Хранение 
Вещество неустойчиво при комнатной температуре и должно храниться в морозильной камере.

Правовой статус 
В США 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон находится в , контролируемых Управлением по борьбе с наркотиками (DEA).

В Российской Федерации вещество находится в списке I прекурсоров, оборот которых запрещён в соответствии с законодательством. Указана концентрация 15 % или более.

Примечания 

Кетоны